Die ETCC-Saison 2015 war eine aus sechs Rennstationen bestehende Meisterschaft für Tourenwagen, die in vier verschiedenen Fahrzeugklassen ausgetragen wurde.

Teilnehmerliste

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 
Qualifying:

Rennen 1 und Rennen 2:

Bei der letzten Saisonstation in Enna-Pergusa wurden doppelte Punkte für das Rennen und das Qualifying vergeben.

Motorsportsaison 2015